«Esposa» - o «esposas» - puede referirse a:

Personas 
 Esposa (cónyuge), "la cónyuge", la mujer en el matrimonio.

Ficción 

 María Rosa, búscame una esposa, telenovela peruana.
 La esposa joven, serie de televisión turca.
 "La esposa", personaje ficticio interpretado por Teddy Guzmán de la película peruana Talk show.

Dispositivos 
 Esposas, dispositivo de seguridad diseñado para mantener juntas las muñecas de un individuo.

Geografía 
 Esposa (Huesca)

Títulos y distinciones 
 Esposa del dios, máximo apelativo que podía alcanzar una mujer en circunstancias normales en el Antiguo Egipto.